Саткевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саткевич, Александр Александрович (1869―1938) ― русский военный инженер и педагог.
 Саткевич, Владимир Александрович (1876—1976) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, начальник кафедры астрономии Военно-морского училища, инженер-контр-адмирал.